В соответствии с Законом № 764 от 27.12.2001 об административно-территориальном устройстве Республики Молдова, в состав Теленештского района входит 54 населённых пункта, в том числе:
 1 город — Теленешты ();
 2 населённых пункта в составе города — Михэлаша (), Новая Михэлаша ();
 17 сёл, не входящих в состав коммун;
 34 села, входящих в состав 13 коммун.

Примечания 

Теленештский район
Теленештский район